Gaio Terenzio Varrone – console romano, sconfitto, insieme a Lucio Emilio Paolo, nella battaglia di Canne (216 a.C.)
 Marco Terenzio Varrone (116-27 a.C.) – grammatico ed erudito romano di età cesarea
 Publio Terenzio Varrone Atacino (82-40/35 a.C.) – poeta romano
 Aulo Terenzio Varrone Murena – generale dell'imperatore Augusto e console nel 23 a.C.
 Lucio Licinio Varrone Murena – politico romano, fratello adottivo di Aulo Terenzio Varrone, accusato di cospirazione ai danni dell'imperatore Augusto
 Varrone – corso d'acqua della provincia di Lecco (Lombardia)